Панамериканский чемпионат по дзюдо 1958 года прошёл в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия). Чемпионат был третьим по счёту.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
1958 год в дзюдо
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
1958 год в Бразилии
Международные соревнования по дзюдо в Бразилии
Панамериканские чемпионаты в Бразилии